Цуй (崔, пиньинь Cuī, сяоэрцзин ڞُوِ) — китайская клановая фамилия. Корейская фамилия — Чхве (최), северокорейское произношение — Цой (최).

Словарное значение — высокий, обрывистый.

Цуй — владение на территории нынешней провинции Шаньдун в эпоху Чуньцю.

Известные представители 
 Цуй Вэньцзы — ученик даосского бессмертного Царевича Цяо.
 Цуй Хао (381—450) — высокопоставленный чиновник Северной Тоба, известный своей поддержкой даосизма.
 Цуй Шиань (Fernando Chui 崔世安, род. 1957) — глава администрации специального административного района Аомэнь.
 Цуй Чжиюань (род. 1963) — китайский экономист.
 Цуэй, Тин (род. 2002) — американская фигуристка.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии